Trictena är ett släkte av fjärilar. Trictena ingår i familjen rotfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rotfjärilar
Trictena